Gary Bennett – chitarrista dei Kill Your Idols
Gary Bennett – giocatore di baseball statunitense
Gary O. Bennett – sceneggiatore e regista statunitense 
Gary Bennett - calciatore inglese